КТС — аббревиатура. Может означать:

 Карпальный туннельный синдром
 Комиссия по трудовым спорам
 Комиссия Таможенного союза
 Комплексная транспортная схема
 Контактная точечная сварка